Горная классификация Вуэльта Испании () разыгрывается в рамках Вуэльта Испании с 1935 года. Победитель определяется по сумме очков набранных на горных финишах и называется «горным королём». Лидер классификации носит белую майку с синим горошком называемую просто гороховой майкой ().

История 
Горная классификация появилась на самой первой Вуэльте в 1935 году, завершившись победой итальянца  Эдуардо Молинара. С тех пор она разыгрывается на каждой гонке, являясь третьим по значимости зачётом после генерального и очкового. До 2005 года включительно с небольшим исключением лидер зачёта награждался зелёной майкой. Смена цвета обусловливалась изменением титульного спонсора зачёта.

Хронология маек:
 1935—1985  зелёная
 1986---------  оранжевая
 1987---------  красная
 1988—1989  белая в чёрный горох
 1990—2005  зелёная
 2006—2008  оранжевая
 2009---------  бордовая
 с 2010-------  белая в синий горох

Рекордсменом с пятью победами является испанец Хосе Луис Лагуя. А среди стран по количеству победи с большим преимуществом лидирует Испания. В 2010 году Давид Монкутье собирался закончить карьеру, но остался в профессиональным велосипедистом, чтобы попытаться выиграть горную классификацию третий раз подряд. В 2011 году он стал первым велогонщиком, когда-либо выигравшим эту награду в течение четырёх лет подряд.

Регламент 
Место в горной классификации рассчитывается путём суммирования очков набранных на горных финишах. Если у двух или более велогонщиков одинаковое количество очков, преимущество получат обладатель «Приза Альберто Фернандеса». Далее место в классификации определяется по наибольшему числу первых мест на горных финишах. В случае равенства этого значения происходит последовательное сравнение первых мест на горах 1-й, 2-й и 3-й категорий, за которыми следует более высокое место в генеральной классификации. Сошедшие с гонки спортсмены исключаются из зачёта. В конце гонки велогонщик возглавляющий горную классификацию объявляется её победителем.

Примерно с 2010 года существует 5 шкал начисляемых очков. Наивысшей является «Приз Альберто Фернандеса», гора на которой находится самая высокая точка маршрута гонки. Второй по значимости является горный финиш совпадающий с финишем этапа. Далее следуют горные финиши на горах 1-й, 2-й и 3-й категорий.

Начисление очков

Победители

Рекорд побед 
После Вуэльты Испании 2018

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Vuelta a Espana
 История Vuelta a Espana
 Результаты на gbrathletics.com
 Historial de la Vuelta Ciclista a España

Вуэльта Испании
Спортивные призы и награды в велоспорте